Закуалтипан има више значења:

 Закуалтипан (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Закуалтипан (Закуалтипан де Анхелес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику